Kastellet kan henvise til:

 Kastellet - København
 Citadellet Fladstrand - citadellet i byen Frederikshavn
 Kastellet (Rønne) - en del af befæstningen af Rønne
 Kastellet (Stockholm) - bygning på øen Kastellholmen i centrale Stockholm